Сазив, скуп, сабор
 Југословенски народни покрет Збор